een rivier in Ierland, zie Nore (rivier)
 een plaats in Zweden, zie Nore (Ljusdal)
 een dorp in Noorwegen, zie Nore (Nore og Uvdal)